Den Familiennamen Celsing tragen:

Johan Celsing (* 1955), schwedischer Architekt
Peter Celsing (1920–1974), schwedischer Architekt